

Carriera
Con le  ha disputato i Campionati americani del 2022.

Palmarès
 McDonald's All-American Game (2011)
 NCAA AP All-America Third Team (2015)

Altri progetti

Collegamenti esterni